atari – sytuacja w grze „go”, zobacz też: atari-go
 Atari – amerykański producent sprzętu i gier komputerowych
 Atari – francuski producent gier komputerowych

Inne
 Atari Teenage Riot – niemiecka grupa muzyczna
 Gali Atari – izraelska aktorka
 Atari – wieś na Łotwie, w krainie Liwonia, w gminie Ādaž

Zobacz też